Borgo – termine generico per indicare un centro abitato di medie dimensioni

Geografia

Francia
Borgo – comune del dipartimento dell'Alta Corsica

Italia
Borgo – frazione di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno
Borgo – quartiere di Catania
Borgo – rione di Biella
Borgo –  rione di Roma
Borgo – rione di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

Borgo Ticino in provincia di Novara

Persone
Elena Borgo – attrice italiana
Ezio Borgo – calciatore italiano
Franco Borgo – politico italiano
Giorgio Borgo – calciatore italiano
Giulio Borgo – scacchista italiano
Guglielmo Borgo – calciatore e allenatore di calcio italiano
Sergio Borgo – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro
Borgo – stazione della metropolitana di Catania
 Borgo Pistoni – azienda torinese attiva dal 1910 al 2006